El término Kenwood puede referirse a:

 Kenwood Corporation, multinacional japonesa que fabrica productos electrónicos.
 Kenwood House, palacio enclavado en el barrio de Hampstead (condado del Gran Londres) que alberga la Colección Iveagh (llamada Iveagh Bequest en inglés).